

Pessoas
Josse Lieferinxe
Josse van Huerter

Localidades
Josse (Landes)

Desambiguação

de:Josse